Snow Hill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Snow Hill Township (Missouri)
 Snow Hill Township (North Carolina)